Hytner ist der Familienname folgender Personen:

 Nicholas Hytner (* 1956), englischer Theater- und Filmregisseur
 Steve Hytner (* 1959), US-amerikanischer Schauspieler